Войшин-Мурдас-Жилинские — российский дворянский род. 

Известные представители:
 Войшин-Мурдас-Жилинский, Ипполит Паулинович (1856—1926) — российский военный деятель, генерал от инфантерии, брат Леонида Войшин-Мурдас-Жилинского.
 Войшин-Мурдас-Жилинский, Леонид Паулинович (1861—1924) — российский военный деятель, генерал-лейтенант, брат Ипполита Войшин-Мурдас-Жилинского.
 Жилинский, Борис Леонидович (1890—1961) — русский (советский) пианист, заслуженный артист РСФСР. Сын (?) Леонида Войшин-Мурдас-Жилинского.

См. также 
 Жилинский